Protula planianica är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Protula planianica ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
planianica